N96 est un sigle qui peut faire référence à :
 Avortements à répétition, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Phoenix (N96), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N96, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres